Félix Clément peut désigner :
Félix Clément (1822-1885), organiste, compositeur, musicologue et professeur de musique ancienne français ;
Félix-Auguste Clément (1826-1888), peintre français.